Rajapur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Rajapur (upazila), administrativ division

Indien 

 Rājāpur, Uttar Pradesh
 Rājāpur, Maharashtra, ort